El término Valdespino puede hacer referencia a:

Divisines administrativas 
 Valdespino de Vaca, localidad del municipio de Joarilla de las Matas, provincia de León.
 Valdespino Cerón, localidad del municipio de Matanza, provincia de León.
 Valdespino (León), localidad del municipio de Santiago Millas, provincia de León.
 Valdespino (Zamora), localidad del municipio de Robleda-Cervantes, provincia de Zamora.

Autores de nombres científicos 
Valdespino - Iván A. Valdespino fl. 1992